Garusi ist der Name

 eines persischen Diplomaten des 19. Jahrhunderts, siehe Hasan 'Ali Khan Garusi
 eines Fossils von Australopithecus afarensis, siehe Garusi 1